«Спасти Пушкина» — фильм режиссёров Филиппа Коршунова и Павла Мирзоева, премьера которого состоялась 27 апреля 2017 года. На XXVI Открытом кинофестивале «Киношок-2017» фильм получил диплом «За лучший актёрский состав».

Сюжет 

Школьники московского лицея случайно с помощью часов, принадлежавших раньше Пушкину, переносят поэта в наше время. После этого перед ними встаёт задача не только вернуть его обратно в XIX век, но и спасти его от смерти на дуэли.

В ролях

Съёмочная группа 
 Генеральные продюсеры: Юрий Обухов, Алексей Рязанцев
 Авторы идеи: Татьяна Залужная, Николай Мелентьев
 Композитор: Татьяна Залужная
 Звукорежиссёр: Денис Вейхман
 Авторы сценария: Елена Исаева при участии Аглаи Соловьевой
 Режиссёр-постановщик: Филипп Коршунов при участии Павла Мирзоева
 Оператор-постановщик: Алексей Зайков
 Оператор стедикама: Максим Белоусов
 Художник-постановщик: Татьяна Масакова
 Художник по гриму: Елена Апанасевич
 Художник по костюмам: Лина Раманаускайте
 Режиссёр монтажа: Марюс Блинструбас
 Второй режиссёр: Пётр Пряхин
 Постановщик трюков: Анзор Тхайцуков
 Монтаж на площадке: Татьяна Катаева
 Кастинг-директор: Елена Субботина
 Директор картины: Яков Дубровский
 Исполнительный продюсер: Константин Асташев

Производство 

Фильм был представлен на питчинге Министерства культуры в апреле 2015 года. В качестве автора сценария и рёжиссера выступал Леонид Марголин, а на одну из главных ролей планировался Семён Трескунов. При общем бюджете картины в 75 млн рублей от государства создатели картины планировали получить на съёмки 50 миллионов. Позднее режиссёром картины стал Филипп Коршунов, часть эпизодов была снята при участии Павла Мирзоева, а авторами окончательного сценария стали Елена Исаева и Аглая Соловьева.

Большая часть сцен в фильме была снята за 25 дней в августе 2016 года в Москве. Позднее, зимой, в Подмосковье снималась дуэль Пушкина.

Премьера фильма в кинотеатрах состоялась 27 апреля 2017 года. До официальной премьеры прошло два предпремьерных показа — 25 апреля в Санкт-Петербурге и 26 апреля в Москве. В кинотеатрах фильм демонстрировался с 27 апреля по 14 мая и собрал в прокате лишь 5,5 миллионов рублей.

Награды

Критика 
Фильм получил смешанные отзывы от критиков. Андрей Архангельский из Огонька посчитал, что авторы сценария в этом фильме «неожиданно получили большую, чем обычно, творческую свободу», после чего «они честно спросили себя: хорошо, ну спасли Пушкина, а дальше что? И более или менее честно ответили на этот вопрос». При этом, по его мнению, хотя этот фильм и рассчитан на подростков, «идея, заложенная в фильме, отнюдь не детская». Он же в своей рецензии для «Делового Петербурга» посчитал, что это «простой фильм, по поводу которого неожиданно возникает множество непростых мыслей», которых здесь «больше, чем в очередной позолоченной кинобиографии».

Евгений Ухов c Film.ru, поставив фильму 7 из 10 баллов, посчитал, что авторы картины «заварили крепкую, хоть и небезупречную кашу — с сомнительной завязкой, увлекательным развитием событий, нетривиальным противостоянием Добра и Зла и весьма смелым финалом» и что именно таким и должно быть развлекательное кино для подростков.

Галина Потапова с сайта kinoafisha.info посчитала, что «подобное произведение хорошо бы пускать на уроках литературы, чтобы школьники научились воспринимать классика не через призму застрявших в зубах ненавистных стихотворений, но как человека, представителя другого времени».

При этом Алёна Сычева из издательства Regnum посчитала, что, несмотря на захватывающую идею фильма, результат вышел «несколько разочаровывающим».

Саундтрек

Примечания

Ссылки 
 Константин Крюков в образе Пушкина на съемках нового фильма Кино Mail.Ru

Фильмы об Александре Пушкине
Кинокомедии России
Фильмы России 2017 года
Кинокомедии 2017 года
Фильмы на русском языке